Barcon, località di Sarcedo (Provincia di Vicenza)
Barcon, frazione del comune di Vedelago (Provincia di Treviso)